Пологи — фізіологічний процес, який завершує вагітність.
 Пологи — степова рівнина, низовина, що полого, поступово спускається до берега річки

Місто:
 Пологи — Запорізька область, Пологівський район

Села:
 Пологи — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Пологи — Вінницька область, Гайсинський район
 Пологи — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Пологи — Запорізька область, Пологівський район
 Пологи — Київська область, Білоцерківський район
 Пологи — Полтавська область, Полтавський район
 Пологи — Сумська область, Охтирський район
 Пологи — Чернігівська область, Прилуцький район

Заказник:
 Пологи — заказник, Полтавська область, Лубенський район

Залізниця;
 Пологи — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Пологи-Вергуни
 Пологи-Низ
 Пологи-Чобітки
 Пологи-Яненки
 Полог (значення)